, film américain de Joseph H. Lewis sorti en 1938 ;
 , film américain de  sorti en 2006 ;
 Le Dernier Rempart (The Last Stand), film américain de Kim Jee-woon sorti en 2013 ;
 The Last Stand, album du groupe de power metal suédois Sabaton sorti en 2016 ;
 The Last Stand, chanson issue de l'album ;
 The Last Stand, album du Boot Camp Clik sorti en 2006.